Гео́ргий Комаро́в:
 Комаров, Георгий Владимирович (1896—1944) — Герой Советского Союза.
 Комаров, Георгий Осипович (1905—1973) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.